Patrone (zu frz. patron ‚Musterform‘, ‚Vaterform‘; abgeleitet von lat. patronus ‚Schutzherr‘, ‚Schirmherr‘) bezeichnet:

 Patrone (Munition)
 Sprengstoffpackung im Bergbau
 Tintenpatrone in Füllfederhaltern
 Druckerpatrone in Tintenstrahldruckern
 Filmpatrone, ein Behälter für Fotofilme
 Bindungspatrone, in der Weberei die Darstellung einer Bindung
 eine Schraubenspindel beim Drechseln, siehe Patrone (Drechseln)
 historisch eine Schablone (vgl. etwa „patroniertes Buntpapier“)

Patrone ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Patrone (* 1994), uruguayischer Fußballspieler
 Hermano Patrone (1909–1999), portugiesischer Schwimmer, Wasserballspieler und Schwimmtrainer

Siehe auch:
 Patron (teils die weibliche Form)
 Kartusche
 Patronym, Vatername in der Genealogie
 Patronenmaler und Patroneur
 Patronen